

Biografia 
Fu Deputato del Regno di Sardegna in tre legislature, eletto nel collegio di Saint-Julien.

Onorificenze

Note

Collegamenti esterni 
 

Cavalieri della Legion d'onore